Por MDA pode estar à procura de:
 Metilenedioxianfetamina (MDA) - uma droga psicodélica muito próxima do MDMA
 Ministério do Desenvolvimento Agrário
 MDA (série de televisão)

Em informática:
 Monochrome Display Adapter - um standard de placas de vídeo para IBM PC;
 Model Driven Architecture - uma abordagem para o projeto de software;

Desambiguação